Барейро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Барейро, Кандидо (1833—1880) — парагвайский государственный деятель, президент Парагвая.
 Барейро, Фреди (род. 1982) — парагвайский футболист, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года в Афинах.
 См. также